Die Hastings Direct International Championships 2006 waren ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Eastbourne. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 17. bis 24. Juni 2006 statt.

Im Einzel gewann Justine Henin-Hardenne gegen Anastassija Myskina mit 4:6, 6:1 und 7:65. Im Doppel gewann die Paarung Swetlana Kusnezowa / Amélie Mauresmo mit 6:2 und 6:4 gegen Liezel Huber / Martina Navratilova.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Eastbourne